Müritz [ˈmyːʁɪts] steht für:
 Müritz, den größten innerdeutschen See
 Landkreis Müritz, ehemaliger Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern
 Müritz, einen Ortsteil der Gemeinde Graal-Müritz